Jean-Louis Petit (1674-1750), chirurgien et anatomiste français ;
 Jean-Louis Petit (1795-1876), peintre de marine français ;
 Jean-Louis Petit (1937-), compositeur et chef d'orchestre français.